Нейрон в нервной системе животных.
 Искусственный нейрон в нейронных сетях.
 Нейрон (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Нейрон И9.66 — советский персональный компьютер